Tanzer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Tanzer (* 1989), deutscher Eishockeytorwart
 Francisco Tanzer (1921–2003), deutscher Schriftsteller
 Juta Tanzer (* 1957), österreichische Autorin, Kinderbuchautorin und Lyrikerin
 Katharina Tanzer (* 1995), österreichische Judoka
 Margarete Haimberger-Tanzer (1916–1987), österreichische Juristin, Staatsanwältin und Richterin
 Michael Tanzer (* 1949), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Oliver Tanzer (* 1967), österreichischer Journalist
 Philipp Tanzer (* 1977), deutscher DJ und Pornodarsteller
 Sepp Tanzer (1907–1983), österreichischer Komponist für Blasmusik
 Ulrike Tanzer (* 1967), österreichische Germanistin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Danzer